Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Marion Bartoli e Anna-Lena Grönefeld che hanno battuto in finale Marta Domachowska e Silvija Talaja 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Magüi Serna /  Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Marion Bartoli /  Anna-Lena Grönefeld (campionesse)

 Jennifer Hopkins /  Mashona Washington (semifinali)
 Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2005